Округ Турку Скансси-Уиттамо () — территориальная единица города Турку, включающая в себя 14 районов в южной части города.

Новый генеральный план города (2000) включает в себя план строительства обширного жилого микрорайона вблизи нового торгового центра Skanssi.

Районы 
В состав округа входит 14 районов города.

См. также 
 Территориальное деление Турку

С